

Patronyme 

 Les frères Vandino et Ugolino Vivaldi, explorateurs, navigateurs et marchands génois du  ;
 Girolamo Vivaldi  (1495-1577), Doge de Gênes du  au . 
 Antonio Vivaldi (1678-1741), compositeur italien ;
 Cesare Vivaldi (1925-1999), poète, critique d'art, et traducteur italien;

Cinéma 

 Antonio Vivaldi, un prince à Venise, film français ;

Télévision 

 Vivaldi, téléfilm biographique québécois diffusé en 1988 ;

Informatique 

 Vivaldi, un navigateur web basé sur Chromium et Opera ;

Toponyme 
Sont nommés en l'honneur du compositeur Antonio Vivaldi :

 allée Vivaldi, une voie de Paris.
 Vivaldi, un cratère sur la planète Mercure.
 (4330) Vivaldi, un astéroïde.

Divers 
 Vivaldi, un destroyer italien de la classe Navigatori lancé en 1929 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina) ;
 Vivaldi, une variété anglaise de pomme de terre ;
 Vivaio Acustico delle Lingue e dei Dialetti d'Italia, VIVALDI en sigle ;
 Une coalition Vivaldi est, en Belgique, une coalition gouvernementale regroupant écologistes, socialistes, libéraux et chrétiens-démocrates ; les quatre familles politiques faisant échos aux Quatre-Saisons du compositeur classique.
Homonymie de titre